

Lokalizacje

Austria 
 Marbach am Walde – dzielnica Zwettl-Niederösterreich
 Marbach an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Niemcy 
 Marbach – dzielnica Erfurtu
 Marbach – dzielnica Villingen-Schwenningen
 Marbach am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-WIrtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Marbach am Neckar – związek gmin w kraju związkowym Badenia-WIrtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Marbach – rzeka, dopływ Fils

Szwajcaria 
 Marbach – miejscowość w gminie Escholzmatt-Marbach, w kantonie Lucerna, w okręgu Entlebuch
 Marbach – gmina w kantonie St. Gallen, w okręgu Rheintal

Osoby 
 Ernst Marbach – niemiecki filolog

Zobacz też 
 (565) Marbachia – planetoida
 Escholzmatt-Marbach